Camillo Cerrini – mercante italiano
 Gian Domenico Cerrini – pittore italiano
 Simonetta Cerrini – storica medievista italiana
 Walter Cerrini – generale italiano